Skid Row (engl. für „Rückegasse“, auf der gefällte Bäume geschleppt wurden; Holzfällerviertel; im übertragenen Sinn daher „heruntergekommenes Viertel“, „Armenghetto“) steht für:

 Skid Row, US-amerikanische Band
 Skid Row (Album), Album der Band Skid Row aus dem Jahr 1989
 Skid Row (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2007 über das Viertel in Downtown L.A.
 Skid Row (irische Band), irische Rockband
 Skid Row, Song aus Der kleine Horrorladen (Musical)
 Skid Row, Viertel im Wholesale District am Rand von Downtown Los Angeles